Elbstraße steht für:
 Elbstraße (Annaburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Annaburg
 Elbstraße (Arneburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Arneburg
 Elbstraße (Bad Schmiedeberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Schmiedeberg #Pretzsch (Elbe)
 Elbstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Obergohlis
 Elbstraße (Hitzacker, Elbe), siehe Liste der Baudenkmale in Hitzacker (Elbe)
 Elbstraße (Kemberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kemberg #Bleddin
 Elbstraße (Lauenburg/Elbe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lauenburg/Elbe
 Elbstraße (Meißen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Altstadt (Meißen) (A–I)
 Elbstraße (Torgau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Torgau (A–L)
 Elbstraße (Wülknitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wülknitz
 Große Elbstraße (Hamburg)

Siehe auch:
 Elbestraße